Hav eller HAV har flere betydninger:
 Hav, bestemt form havet, er de største vandmasser på Jorden.
 Hallux abducto valgus
 Hardware-assisted virtualization
 Havu (sprog), der tales i DR Congo
 Hepatitis A virus